Hardorff ist der Nachname folgender Personen:

 Gerdt Hardorff (1769–1864), deutscher Maler
 Rudolf Hardorff (1816–1907), deutscher Landschafts- und Marinemaler